Kosovaars handbalteam (mannen)
 Kosovaars handbalteam (vrouwen)